Willy Keller fou un ciclista alemany, que es va especialitzar en el ciclisme en pista. Va competir com amateur i va guanyar una medalla de plata al Campionat del món de mig fons de 1902 per darrere del seu compatriota Alfred Görnemann.

Referències 
 Fitxa a sitiodeciclismo.net
 Fitxa a cyclebase.nl
 Fitxa a museociclismo.it

Ciclistes alemanys